Braitenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Braitenberg (1892–1984), Südtiroler Politiker
 Valentin Braitenberg (1926–2011), italienischer Hirnforscher, Kybernetiker und Schriftsteller
 Zeno Braitenberg (* 1964), Südtiroler Fernsehmoderator und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Braitenberg-Vehikel
 Breitenberg